Архиепископ Гера́сим (, в миру Георгий Кирстя, ; 14 ноября 1914, селение Мунтень-Бузэу, коммуна Главиле, Яломицкий жудец, Румыния — 9 апреля 2014, Рымнику-Вылча, Румыния) — епископ Румынской православной церкви, архиепископ Рымникский.

Биография 
Весной 1934 года поступил в братию . В том же году поступил в семинарию при обители. В 1937 году был пострижен в монаха, в 1940 году хиротонисан во иеродиакона. По упразднении монашеской семинарии, перешёл в Бухарестскую духовную семинарию митрополита Нифонта, которую окончил в 1942 году.

В декабре 1943 года был хиротонисан во иеромонаха. В 1948 году окончил Бухарестский богословский факультет.

С 1943 по 1952 год служил в Анфимовском монастыре в Бухареста; был возведён в достоинство протосингела.

В 1952—1970 годы — настоятель Кэлдэрушанского монастыря. Возобновил его деятельность после того, как обитель сгорела в пожаре 1946 года, основал монастырский музей.

15 декабря 1970 года был избран викарным епископом Нижнедунайской епархии с титулом «Констанцский» и 27 декабря того же года состоялась его епископская хиротония.

16 октября 1975 года решением Священного Синода Румынской Церкви по просьбе епископа Рымникского и Арджешского Иосифа (Гафтона) был избран викарным епископом Рымникской епархии с титулом «Питештский».

В сентябре 1984 году был избран правящим епископом Рымникским и Арджешским. Его настолование 2 декабря того же года совершил митрополит Олтенский Нестор (Ворническу).

В 1988 году был синодальным делегатом в румынский Иоанно Предтеченский скит на Святой Горе Афон.

В феврале 1990 года, в связи с возрождением самостоятельной Арджешской епархии, его титул был изменен на епископа Рымникского.

С 22 мая по 22 октября 2000 год был местоблюстителем Олтенской митрополичьей Крайовской кафедры.

Синодальным решением от 18-19 июня 2009 года Рымникская кафедра была возведена в ранг архиепископии, а владыка Герасим — в достоинство архиепископа.

За время управления успешно провел реставрацию многочисленных важных церковных памятников. При нём в Рымнике-Вылче были построены Культурно-религиозный центр святого Анфима Иверского и открылись общественные благотворительные кухни, по его предложению в 1999 году святитель Анфим Иверский был объявлен покровителем города.

Как член Священного Синода Румынской Православной Церкви состоял в комиссиях канонической, юридической и дисциплинарной.

Труды 
Ранний интерес к истории проявился в ряде исследовательских и справочных работ владыки Герасима, среди которых:

 Războiul de independenţă în documentele Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, Ed. Sfintei Episcopii a Râmnicului, Rm. Vâlcea, 1977.
 Preotul Radu Şapcă, omul şi epoca sa, Rm. Vâlcea, 1978.
 Un paşoptist de seamă — preotul Radu Şapcă, Rm. Vâlcea, 1988.
 Sfântul Calinic Cernicanul — un sfânt printre oameni, Rm. Vâlcea, 1996.
 Istoria Mânăstirii Govora, Rm. Vâlcea, 1995.
 Istoria Mânăstirii Căldăruşani, Rm. Vâlcea, 1997.
 Viaţa Sfântului Martir Constantin-Vodă Brâncoveanu şi a celor împreună pătimitori cu Dânsul, Ed. Episcopiei Râmnicului, Rm. Vâlcea, 2001.
 Carte de rugăciuni, tipărită cu îngrijirea şi binecuvântarea P.S. Episcop Gherasim de către Fundaţia "Nişte ţărani, " 2000.
 Carte de rugăciuni pentru trebuinţele creştinului ortodox, tipărită cu îngrijirea şi binecuvântarea P.S. Episcop Gherasim, Episcopia Râmnicului, Rm. Vâlcea, 2002.
 Istoria Mânăstirii Hurezi, Editura Episcopiei Râmnicului, Rm. Vâlcea, 2003.

Также опубликовал ряд статей, преимущественно в изданиях «Олтенская митрополия» («Mitropolia Olteniei») и «Возрождение» ("Renaşterea, " издание Рымникской епархии):

 Preoţi acuzaţi ca instigatori ai răscoalei din 1907, în fostul judeţ Romanaţi // Biserica Ortodoxă Română, XCV (1977), № 1-3, 68-70.
 Oltul şi Jiul, punţi naturale între românii de pe ambii versanţi ai Carpaţilor // Mitropolia Olteniei, № 1-2, 1980, 7-13.
 Date despre războiul de Independenţă în arhiva vlădiceasca de la Râmnicu Vâlcea // Mitropolia Olteniei, № 4-6, 1977, 307—310.
 «Mânăstiri vâlcene în timpul revoluţiei de la 1821,» // Mitropolia Olteniei, № 4-6, 1981, 182—186.
 «Slujitori bisericeşti din Eparhia Râmnicului şi Argeşului în timpul ocupaţiei străine 1916—1918,» // Mitropolia Olteniei, № 10-12, 1983, 760—765.
 Cartea ca mijloc de afirmare şi propăşire culturală în gândirea şi opera episcopului Chesarie al Râmnicului // Mitropolia Olteniei, № 4-6, 1981, 284—287.
 Câteva date privind începutul învăţământului clerical în Oltenia // Mitropolia Olteniei, № 1-2, 1979, 106—112.
 Primul proiect cunoscut de «Şcoală înaltă» a lui Matei Basarab // Mitropolia Olteniei, № 9-10, 1983, 632—635.
 Biserica parohiala din Cândeşti-Albeşti // Mitropolia Olteniei, № 3-6, 1980, 282—285.
 Bucurie aniversară la reşedinţa Centrului Eparhial de la Râmnicu Vâlcea // Mitropolia Olteniei, № 11-12, 1976, 913—916.
 Prea Sfintitul Episcop Iosif Gafton, de trei decenii succesor al vlădicilor râmniceni // Mitropolia Olteniei, № 10-12, 1979, 799—801.
 Adunarea pentru pace a preoţilor din judeţele Argeş, Olt şi Vâlcea // Mitropolia Olteniei, № 11-12, 1983, 811—826.
 Cronică aniversară privind comorile culturale ale trecutului românesc // Mitropolia Olteniei, № 11-12, 1978, 185—186.
 Piatră de hotar în istoria nouă a Patriei // İndrumătorul bisericesc misionar şi patriotic, 1984, № 1, 5-7.
 Ecouri despre Independenta de Stat a României în 1877, consemnate în presa germană din Transilvania // Almanahul Parohiei Ortodoxe Române din Viena, 1978, 173—174.
 «Vechimea folosirii limbii literare în Biserica Ortodoxă Română» // Revista Luceafărul în Austria, Viena, anul IX, № 1-4, 1980, 8-9.
 «Scrisori inedite de la Popa Şapcă,» // Magazin Istoric, № 6, 1963, 18.
 Corespondenţa inedită a Mitropolitului Andrei Şaguna cu Episcopul Calinic de Râmnic // Telegraful român, № 1-2, 1984, 3.
 Cozia, şase veacuri de zbuciumată istorie // İndrumătorul bisericesc misionar şi patriotic, Rm. Vâlcea, № 3, 1986, 41-49.
 Pentru pacea a toată lumea // İndrumătorul bisericesc misionar şi patriotic, 1986, № 3, 17-21.
 «Revoluţia de la 1848 în Ţara Românească» // İndrumătorul bisericesc misionar şi patriotic, 1988, № 5, 18-27.
 Omul potrivit la locul potrivit (Antim Ivireanul) // Renaşterea'', anul XI, № 3, iulie-septembrie, 2000, 1-2.
 Sfinţii Martiri Străromâni de la Niculiţel // Renaşterea, anul XII, № 2, aprilie-iunie, 2001, 1-3.
 Cultul sfinţilor români — Sfântul Antim Ivireanul // Lumina lumii, № 3, 1995, 4-7.
 Biserica Ortodoxă la sfârşitul mileniului doi // Lumina lumii, № 5, 1996, 2.
 Miron Cristea, primul patriarh al României // Lumina lumii, № 7, 1998, 10-11

Источники 
 
 https://web.archive.org/web/20140413043054/http://basilica.ro/stiri/bnaltpreasfintitul-parinte-arhiepiscop-gherasim-cristea-al-ramnicului-a-trecut-la-cele-vesniceb_16060.html
 http://www.hotnews.ro/stiri-esential-17006000-arhiepiscopul-ramnicului-ips-gherasim-cristea-murit-varsta-99-ani.htm

Религиозные деятели Румынии
Архиепископы Румынской православной церкви
Епископы Рымникские